Bindslev (plaats), plaats in Denemarken
 Bindslev (parochie), parochie in Denemarken